Gustaf Berg kan syfta på:
Gustaf Berg (jurist) (1844–1908), justitieminister 1905
Gustaf Berg (1841–1923), riksdagsledamot för Skaraborgs län
Gustaf Berg (censor) (1877–1947), filmcensor och manusförfattare
Gustaf Berg (fotograf) (1880–1933), filmfotograf
Gustaf Berg (industriman) (1864–1950), industriman
Gustav Berg (född 1986), skådespelare

Se även
Carl Gustaf Berg
Gustaf Axel Berg
Per Gustaf Berg